ACAS ou Sistema Anticolisão de Bordo —Sistema Anticolisão de Bordo
 Acas (distrito) — distrito no Peru
 Acâş — comuna romena

Desambiguações de topônimos